El acrónimo MPV puede hacer referencia a:

 Movimiento Progresista de Venezuela, movimiento político venezolano.
 Multi-Purpose Vehicle, un tipo de Vehículo de múltiples usos.
 Mazda MPV, un vehículo multiusos.
 MPV, productor, DJ y artista español.
 MPV - Música para vos, banda de cumbia argentina.
mpv (reproductor multimedia), un reproductor de audio y vídeo de código abierto.